Vingt-Huit-Novembre ou XXVIII-Novembre ou 28-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

28 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France : 

 Le  : Un accord de paréage met fin à une brouille seigneuriale et fait de Léguevin, en actuelle Haute-Garonne, une bastide.
 Le  : Les Prussiens sont vainqueurs à la bataille de Beaune-la-Rolande dans le Loiret, pendant la guerre franco-allemande de 1870.
 Le  : Le Port, dans l'île de La Réunion, est bombardé par les Forces françaises libres ; l'île se rallie à la France libre du général de Gaulle.
 Le  :  
 La 2e DB du général Leclerc, associée au 6e corps de la 7e armée américaine combat à Erstein, Sand, Benfeld et Osthouse dans le Bas-Rhin.
 La commune de Hombourg-Haut en Moselle est libérée.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Vingt-Huit-Novembre » et « XXVIII »-Novembre

Graphie « 28-Novembre »

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 28 de Noviembre » ou « Veintiocho de Noviembre »
 Panama, pour rappeler l'indépendance de la province de Panama vis-à-vis de l'Espagne, le  :
 Calle 28 de Noviembre<ref group=W>« Calle 28 de Noviembre », Arraiján, district d'Arraiján, province de Panama Ouest, Panama. 
Voir notamment : Google Maps & [ Google Street 1] & [ Google Street 2] & [ ViaMichelin] & [ Bing cartes] & [ Here WeGo] & [ Mappy] & OpenStreetMap & [ Wikiwix] (sites consultés le 21 novembre 2014).</ref>, à Arraiján dans la Province de Panama Ouest.

 Références et localisations 
 Références 

 Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
28